Serena Williams var regerande mästare men förlorade i semifinalen mot Kim Clijsters.

Kim Clijsters vann finalen mot Caroline Wozniacki med 7–5, 6–3.

Seedning 

 Dinara Safina (Tredje omgången)
 Serena Williams (Semifinal)
 Venus Williams (Fjärde omgången)
 Elena Dementieva (Andra omgången)
 Jelena Janković (Andra omgången)
 Svetlana Kuznetsova (Fjärde omgången)
 Vera Zvonareva (Fjärde omgången)
 Victoria Azarenka (Tredje omgången)
 Caroline Wozniacki (Final)
 Flavia Pennetta (Kvartsfinal)
 Ana Ivanovic (Första omgången)
 Agnieszka Radwańska (Andra omgången)
 Nadia Petrova (Fjärde omgången)
 Marion Bartoli (Andra omgången)
 Samantha Stosur (Andra omgången)
 Virginie Razzano (Första omgången)
 Amélie Mauresmo (Andra omgången)
 Li Na (Kvartsfinal)
 Patty Schnyder (Andra omgången)
 Anabel Medina Garrigues (Andra omgången)
 Zheng Jie (Tredje omgången)
 Daniela Hantuchová (Fjärde omgången)
 Sabine Lisicki (Andra omgången)
 Sorana Cîrstea (Tredje omgången)
 Kaia Kanepi (Första omgången)
 Francesca Schiavone (Fjärde omgången)
 Alisa Kleybanova (Första omgången)
 Sybille Bammer (Första omgången)
 Maria Sharapova (Tredje omgången)
 Alona Bondarenko (Andra omgången)
 Elena Vesnina (Tredje omgången)
 Ágnes Szávay (Första omgången)

Lottning

Finaler 
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Kvartsfinaler
| RD2=Semifinaler
| RD3=Final
| team-width=175
| RD1-seed1=  
| RD1-team1= Yanina Wickmayer
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Kateryna Bondarenko
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Melanie Oudin
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Caroline Wozniacki
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=18
| RD1-team5= Li Na
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Kim Clijsters
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Flavia Pennetta
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Serena Williams
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=  
| RD2-team1= Yanina Wickmayer
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Caroline Wozniacki
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Kim Clijsters
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Serena Williams
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=9
| RD3-team1= Caroline Wozniacki
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=WC
| RD3-team2= Kim Clijsters
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

Övre halvan
Sektion 1

 Sektion 2 

 Sektion 3 

 Sektion 4 

Nedre halvan
 Sektion 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Första omgången
|RD2=Andra omgången
|RD3=Tredje omgången
|RD4=Fjärde omgången
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= V Azarenka 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Dulgheru 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Domachowska
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=

 Sektion 6 

 Sektion 8 

| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Kerber
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Petkovic 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Czink 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= ME Camerin 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= A Glatch 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Williams 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= S Stosur
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= V King 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= T Bacsinszky 
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= D Hantuchová 
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Referenser

US Open i tennis 2009